Ekstra Bladets Skolefodboldturnering er en fodboldturnering, hvor alle danske folkeskoler kan deltage. Den er arrangeret af Ekstra Bladet og bliver spillet i både drenge- og pigerækker. Finalerne spilles i Parken på Østerbro. Finalen bliver sendt på TV2. Tuneringen er i 2019, overgået til DR-Ultra i samarbejde med DBU. Turneringens nye navn lyder deraf Ultra Skolepokalen

Tidligere finaler

Drenge

Piger

Eksterne henvisninger 
 Turneringens hjemmeside

Noter 

Fodboldturneringer i Danmark
Etableret i 1961
Ekstra Bladet